Завидов — фамилия и название населённых пунктов на Украине.

Фамилия 
 Кирилл (Завидов) (ум. 1619) — епископ Русской православной церкви, митрополит Ростовский и Ярославский.

Населённые пункты 
 Завидов — село в Иваничевском районе Волынской области.
 Завидов — село в Острожском районе Ровненской области.